Hurwitz è il cognome di molte personalità.

 Aaron Hurwitz, musicista
 Adolf Hurwitz, matematico:
Intero di Hurwitz o Quaternione di Hurwitz
Matrice di Hurwitz
Polinomio di Hurwitz
 Emanuel Hurwitz, violinista